«Страждання юного Вертера» — роман Йоганна Вольфганга Гете (1774) 
 «Вертер» — опера Жюля Массне (1892). 
 Вертер — комуна в Німеччини. 
 Вертер — місто в Німеччині. 
 Вертер — людиноподібний робот з телевізійного художнього фільму «Гостя з майбутнього» (1985).